Homophone : Friedrich Mohs auteur d'une échelle de dureté des minéraux.

MHO est un sigle signifiant :
Métallurgie Hoboken-Overpelt, une entreprise métallurgique belge intégrée en 1989 dans Umicore
mho est l'ancien nom d'une unité électrique (ohm épelé à l'envers), aujourd'hui appelée siemens